Иван Людвигович Шукевич (31 марта 1881 — ????) — военный деятель Русской императорской армии и РККА, участник 1-й мировой войны, Гражданской войны. Начдив 9-й стрелковой дивизии, педагог, Осоавиахим.

Биография

Молодые годы 
Родился 31 марта 1881 в Ярославской губернии. Получил домашнее образование.

На службе в РИА 
Образование получил в кадетском корпусе. Окончил Николаевскую академию Генерального Штаба (1906; по 2-му разряду). На 01.01.1909 Штабс-Капитан 2-й гренадёрской артиллерийской бригады.
16-й уланский Новоархангельский полк — ротмистр Шукевич.

В Первую мировую войну 
Участник мировой войны. В октябре 1914 года штабс-капитан 2-й гренадёрской артиллериёской бригады. Награждён Георгиевским оружием (Высочайшее повеление 10.11.1914). Причислен к генеральному штабу (1914). 
В 1915 переведен в 57-ю артиллерийскую бригаду. Капитан (пр. 1915; ст. 09.08.1910). 
На 10.01.1916 Командующий 2-й батареей 59-й артиллерийской бригады. Переведен в генеральный штаб. 
На 24.05.1916 старший адъютант штаба 2-го Кавказского армейского корпуса. 

Старший адьютант штаба 81-й пехотной дивизии (с 10.06.1916; на 03.01.1917 в должности). Награждён орденом Святого Георгия 4-й степени (Высочайшее повеление 13.10.1916; за отличия в 57-й артиллерийской бригаде). На 03.01.1917 Капитан (старшинство 09.08.1910). Подполковник (пр. 15.08.1917). Штаб-офицер для поручений при штабе 9-го армейского корпуса (с 17.09.1917).

В Красной армии 
Добровольно вступил в РККА (1918). Весной 1918 арестован, позднее освобожден. 

С 26.06.1919 по 18.09.1919—начальник штаба 9-й стрелковой дивизии. 
Врид начальника 9-й стрелковой дивизии (18.09.1919–03.10.1919). Начальник штаба 9-й стрелковой дивизии (03.10.1919-16.10.1919). В это время руководит штабом по ведению боевых действий дивизии в составе 13-й армии и отходит к колыбели дивизии, городу Курску, с задачей недопустить войска Вооружённых сил Юга России под командованием генерала А. И. Деникина наступления на г. [Москва], ставшей столицей Советской Республики Россия.

25.02.1920-30.03.1920—начальник штаба 46-й стрелковой дивизии. Включен в списки Генштаба РККА от 15.07.1919 и 07.08.1920. 

26.03.1921 арестован на Южном фронте как "бывший офицер и политически неблагонадежное лицо", 17.06.1921 доставлен в Москву и заключен в Бутырскую тюрьму. Приговорен к заключению в концлагерь до конца Гражданской войны и отправлен в Андроньевский лагерь. По амнистии срок заключения был снижен до 5 лет, переведен в Брянский лагерь.

В августе 1922 освобожден. 5 апреля 1935 года арестован (обвинялся в том, что "умышленно скрывал конрреволюционную деятельность бывших офицеров и бывших людей"), 10.05.1935 приговорен к 5 годам ссылки и выслан в Казахстан.

Арест 
Протокол допроса от 5 мая 1935 г.: Разговор с Шевченко-Михайловским у меня был следующего содержания: я говорил ему, что удар Советской власти по враждебным элементам направлен не туда куда это нужно, искать сейчас активных конрреволюционнных элементов среди офицерства бессмысленно, в данное время главная опасность имеет место со стороны верхушки партийных и советских организаций и только в их среде можно активных врагов.
Продолжая свою мысль я выразил удивление, что почему до сих пор на парадах и празднествах нет террористических актов и ни кто не бросил бомбы имея все возможности. ГАРФ, ф.10035, оп.1, д.42193, л.16 об.

Выписка из протокола Особого Совещания при НКВД СССР от 10 мая 1935 г.

Слушали:
Дело № 3459 о Шукевич Иване Людвиговиче, 1881 г.р., б.дворянин, подполковник, дважды судимый.

Постановили:
Шукевич Ивана Людвиговича за провокационную деятельность – сослать с женой в Казакстан сроком на пять лет, считая срок с 5/4-35 г.
Дело сдать в архив.

10 мая 1935 — приговорен к 5 годам ссылки и отправлен в Казахстан вместе с женой, Липкиной Евдокией Тимофеевной, 44-х лет.

ГАРФ. Ф. Р-8419. Оп. 1: Д. 271. С. 147-48; Д. 275. С. 104; Ф. 10035. Оп. 1. Д. 43501.

Воинские чины и звания 
 на 1 января 1909 года - 2-я гренадерская артиллерийская бригада, штабс-капитан
 Генерального штаба полковник.

Награды 
 Георгиевское оружие (Высочайшее повеление 10.11.1914)
 Орден Св. Станислава 2-й ст. с мечами (Высочайшее повеление 24.05.1916)
 Орден Св. Георгия 4-й ст. (Высочайшее повеление 13.10.1916).

Память 
 В музее 9-й мсд в Майкопе хранятся Боевое знамя 1-й Кавказской стрелковой дивизии, Боевые знамёна частей, документы о командире Орлове М. А. и других.

См. также 
 Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса Ш
 9-я стрелковая дивизия (РСФСР)
 13-я армия (РККА)
 46-я стрелковая дивизия (1-го формирования)

Примечания

Литература 
 
  

 
 ;

 Информация с сайта www.grwar.ru
 Список Генерального штаба. Исправлен на 01.01.1916. Петроград, 1916
 Список Генерального штаба. Исправлен на 03.01.1917. Петроград, 1917
 Список Генерального штаба. Исправлен по 01.03.1918.//Ганин А.В. Корпус офицеров  Генерального штаба в годы Гражданской войны 1917-1922 гг. М., 2010.
 Кавтарадзе А.Г. Военспецы на службе Республики Советов. М., 1988.
 "Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник" РГВИА, М., 2004.
 Обречены по рождению ... По документам фондов: Политического Красного Креста. 1918-1922. Помощь политзаключенным. 1922-1937. СПб, Издательство журнала "Звезда", 2004
Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е янв. 1909
ВП 1914-1916; 
 Гражданская война и военная интервенция в СССР: 
 Энциклопедия. Москва, 1987, с. 174. Информацию предоставил Вохмянин Валерий Константинович (Харьков)

Ссылки 
 
 
 
 Шукевич Иван Людвигович

Подпоручики
Комбриги
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Царские офицеры на службе в РККА
Выпускники Военно-академических курсов высшего комсостава РККА
Военачальники, репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Выпускники Николаевской военной академии
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса